

Agriculture 
Huerta désigne en premier lieu la huerta, une zone agricole caractéristique de certaines zones d'Espagne.

Patronyme 

 Adolfo de la Huerta (1881-1955), personnalité politique mexicaine ;
 César Huerta (2000-), footballeur mexicain ;
 Gaspar de la Huerta (1645-1714), peintre espagnol ;
 Jean de la Huerta (1413-1462?), sculpteur gothique espagnol ;
 Miguel Barbosa Huerta (1959-2022), homme politique mexicain ;
 Sofia Huerta (née en 1992), footballeuse américaine ;
 Victoriano Huerta (1850-1916), général mexicain ;
 Vicente Antonio García de la Huerta (1729-1787), poète espagnol.

Toponyme 

 Huerta, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 Abbaye de Huerta, monastère cistercien situé dans la province de Soria (communauté autonome de Castille-et-León, Espagne).

Voir aussi